{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (97001) - || 1999 TW238 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97002) - || 1999 TX240 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97003) - || 1999 TZ240 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97004) - || 1999 TS241 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97005) - || 1999 TT243 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97006) - || 1999 TS246 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97007) - || 1999 TU250 || 9 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97008) - || 1999 TX251 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97009) - || 1999 TN253 || 10 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97010) - || 1999 TK256 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97011) - || 1999 TS256 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97012) - || 1999 TC260 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97013) - || 1999 TJ260 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97014) - || 1999 TV260 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97015) - || 1999 TR262 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97016) - || 1999 TS262 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97017) - || 1999 TJ263 || 15 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97018) - || 1999 TB271 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97019) - || 1999 TW274 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97020) - || 1999 TX278 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97021) - || 1999 TJ279 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97022) - || 1999 TT279 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97023) - || 1999 TZ280 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97024) - || 1999 TS283 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97025) - || 1999 TK284 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97026) - || 1999 TF287 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97027) - || 1999 TJ289 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97028) - || 1999 TA292 || 11 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97029) - || 1999 TT323 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97030) - || 1999 UA2 || 18 oktober 1999 || Olathe || Olathe
|-
| (97031) - || 1999 UW2 || 19 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (97032) - || 1999 UL3 || 20 oktober 1999 || Oohira || T. Urata
|-
| (97033) - || 1999 UW3 || 31 oktober 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (97034) - || 1999 UK7 || 30 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97035) - || 1999 UB8 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97036) - || 1999 UR8 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97037) - || 1999 US8 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97038) - || 1999 UX14 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97039) - || 1999 UB15 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97040) - || 1999 UJ15 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97041) - || 1999 UT15 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97042) - || 1999 UM19 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97043) - || 1999 UE24 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97044) - || 1999 UL26 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97045) - || 1999 UY29 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97046) - || 1999 UF30 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97047) - || 1999 UN35 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97048) - || 1999 US42 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97049) - || 1999 UK44 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97050) - || 1999 UD45 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97051) - || 1999 UO49 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97052) - || 1999 UV49 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97053) - || 1999 UY49 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97054) - || 1999 UO50 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97055) - || 1999 UE52 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97056) - || 1999 UL52 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97057) - || 1999 UY52 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97058) - || 1999 UA59 || 30 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97059) - || 1999 VU3 || 1 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97060) - || 1999 VF4 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97061) - || 1999 VE5 || 5 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (97062) - || 1999 VZ5 || 5 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (97063) - || 1999 VK14 || 2 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97064) - || 1999 VF16 || 2 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97065) - || 1999 VV20 || 9 november 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (97066) - || 1999 VC21 || 13 november 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (97067) - || 1999 VL21 || 12 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (97068) - || 1999 VT21 || 12 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (97069) Stek || 1999 VB23 || 12 november 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (97070) - || 1999 VK26 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97071) - || 1999 VO27 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97072) - || 1999 VU27 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97073) - || 1999 VW28 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97074) - || 1999 VR30 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97075) - || 1999 VF32 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97076) - || 1999 VT32 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97077) - || 1999 VG33 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97078) - || 1999 VS33 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97079) - || 1999 VO36 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97080) - || 1999 VZ36 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97081) - || 1999 VW38 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97082) - || 1999 VW39 || 11 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97083) - || 1999 VS44 || 4 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97084) - || 1999 VJ45 || 4 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97085) - || 1999 VM47 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97086) - || 1999 VH49 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97087) - || 1999 VQ50 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97088) - || 1999 VC54 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97089) - || 1999 VY56 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97090) - || 1999 VM57 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97091) - || 1999 VF59 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97092) - || 1999 VP59 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97093) - || 1999 VQ59 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97094) - || 1999 VZ59 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97095) - || 1999 VA61 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97096) - || 1999 VC61 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97097) - || 1999 VD65 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97098) - || 1999 VF66 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97099) - || 1999 VN67 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97100) - || 1999 VP67 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten